Луиджи Родольфо Боккерини (; , Лукка — , Мадрид) — итальянский виолончелист и композитор XVIII века.

Биография 
Начальное музыкальное образование Боккерини получил под руководством отца, контрабасиста Леопольда Боккерини, и Д. Ваннуччини.

Уже в 13 лет Боккерини выступал как виолончелист с концертами в своем родном городе Лукке. Позднее играл в оркестре городского театра Лукки. Чтобы показать своё искусство в Европе, совершил большое турне. Он побывал в Вене, Париже — крупнейших музыкальных центрах Европы. В это же время Боккерини начинает свою композиторскую деятельность.

В 1769 году Боккерини попал в Мадрид, где и обосновался. Некоторое время служил придворным музыкантом и композитором инфанта Луиса. В 1787 году получил от прусского короля Фридриха Вильгельма II заказ на сочинение различных произведений. За посвященные королю сочинения Боккерини получил звание придворного композитора.

В это время композитор ещё жил в Мадриде и находился в стеснённом материальном положении в связи со смертью инфанта. Вскоре он познакомился с вельможей Маркезе Бенавенте, который был страстным любителем гитары. По его заказу многие из своих камерных произведений Боккерини обработал так, чтобы в них присутствовала партия гитары.

Четверо дочерей Боккерини умерли раньше него, однако два сына его пережили, и потомки Боккерини до настоящего времени живут в Испании.

Творчество 
Боккерини был весьма плодовитым композитором. Среди его произведений несколько ораторий, кантат, месс, опер. Главное место в его творчестве занимает инструментальная музыка (около 450 произведений).

Произведения Боккерини — характерные произведения итальянской инструментальной музыки. Он был ярким представителем так называемого «галантного стиля». Простые, певучие, иногда меланхоличные мелодии Боккерини, блестящее техническое мастерство принесли композитору большую популярность ещё при жизни.

Творчество Боккерини оказало влияние на музыку венских классиков, в том числе на Моцарта. Под влиянием композитора сочинены произведения для гитары и инструментальных ансамблей с её участием Франсуа де Фосса.

Основные произведения 
 27 симфоний
 12 виолончельных концертов
 Более 100 струнных квартетов
 125 струнных квинтетов (см. Фортепианные квинтеты Луиджи Боккерини)
 60 струнных трио
 Около 60 камерных произведений для различных составов
 Оратории, кантаты, мессы
 1 опера
 Stabat Mater

Медиа

(Помощь по воспроизведению)

Литература

Ссылки 
 

Умершие от туберкулёза 
Академические музыканты Италии